Amerikaanse folk/country-rock-band: Venice (band)
Engelse naam voor Venetie: Venetië (stad)
Plaatsen in de Verenigde Staten:
Venice (Florida)
Venice (Illinois)
Boothville-Venice (Louisiana)
deel van de Amerikaanse stad Los Angeles: Venice (Los Angeles)